Travisiopsis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Levinsen 1885. Travisiopsis ingår i familjen Typhloscolecidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar